Borkowice (gemeente)
 Borkowice (Mazovië)
 Borkowice (powiat Brzeski)
 Borkowice (powiat Kluczborski)
 Borkowice (Groot-Polen)
 Borkowice (Neder-Silezië)
 Borkowice (West-Pommeren)